Алекса́ндр Варго́ — псевдоним российской группы писателей, работающих в жанре хоррора, мистики и ужасов. Первым и основным автором проекта «А.Варго» является писатель Сергей Демин (Давиденко), принесший данному бренду узнаваемость и популярность. В дальнейшем под псевдонимом «А.Варго» стали публиковаться и другие писатели.

Деятельность 
В начале 2008 г. издательство Эксмо запустило новую серию под названием MYST. Черная книга 18+, в которой до декабря того же года выходили романы единственного автора — Александра Варго (позднее к нему присоединились Михаил Вершовский и Алексей Атеев). Каждая книга представляла собой попытку перенести на российскую почву традиционные для западного хоррора (включая сплаттерпанк и слэшер) сюжеты. К настоящему времени вышло более тридцати романов. В 2014 году издательство Эксмо на волне популярности к творчеству А.Варго выпустило книжную серию «Horror. Книга, леденящая кровь», состоящую из пяти уже изданных ранее романов Сергея Демина (почти все книги вышли под новым названием)..

«Александр Варго» — всего лишь псевдоним, обозначение издательского проекта, над которым работает группа авторов. Хедлайнером проекта «Александр Варго» является писатель Сергей Демин (поклонники бренда называют его «Александр Варго № 1»). Настоящая фамилия «главного Варго» — Давиденко.

С 2013 года коллективный бренд «Александр Варго» получил новое развитие — проект был расширен и часть книг стала выпускаться сборниками под заголовком «Александр Варго и Апостолы Тьмы», где помимо авторов под псевдонимом «А.Варго» публикуются молодые писатели «новой волны хоррора».

С 2016 года в изданиях книг под псевдонимом "Александр Варго" фигурирует только Сергей Демин (Давиденко). Если новинки включают в себя произведения других авторов, то книги выпускаются под заголовками "Александр Варго и Апостолы Тьмы" или "Александр Варго рекомендует". Как правило, в сборниках обязательно присутствует произведение Демина малой формы (рассказы, повести).

Интересные высказывания А.Варго 
На вопрос : «Какие хоррор-темы вы считаете наиболее важными или интересными?» Сергей Демин ответил так:.

«Если писатель способен грамотно донести свою мысль читателям, а те, в свою очередь, не в состоянии оторваться от книги, тема не имеет значения. Написать можно и про таракана, который нанюхался в ванной просроченного стирального порошка, превратившись в монстра, и сделать из этого сюжета конфетку. От себя скажу, что не люблю массовость. Хоррор — прежде всего психология, чувства, мысли. Поэтому восставшие трупы или зомби не для меня, все это безлико и абстрактно».
По поводу псевдонима, его мнимой зашифрованности и правильности его произношения Сергей Демин говорил следующее: .

«При выборе псевдонима руководствовался принципом «от балды», т. е. это просто набор букв. Кстати, насчет зашифрованного слова «овраг» я впервые слышу от вас, довольно забавно. А ударение ставьте как хотите, хотя лично мне удобнее произносить ВаргО».

Библиография

Переизданные произведения 
 2014 Диггер по прозвищу «Жгут» (переиздание романа «Нечто»)
 2014 Они не поверили (переиздание романа «Дикий пляж»)
 2014 Льдинка (переиздание романа «Льдинка»)
 2014 Ожившие (переиздание романа «Полночь»)
 2014 Парализованная (переиздание романа «Приют»)

Примечания

Ссылки 
 А.Варго на сайте издательства ЭКСМО
 А.Варго на сайте Лаборатория фантастики
 Александр Варго 18+ на странице «В контакте»

Писатели-фантасты России